{{Infobox voetbalclub
| clubnaam = Viborg FF
| volledigenaam = Viborg Fodsports Forening
| afbeelding           = Viborg FF flag - 20110507.jpg
| onderschrift         = 
| bijnaam = ''De Grønne' (de groenen)
| opgericht = 1 april 1896
| stadion = Energi Viborg Arena
| capaciteit = 9.694
| voorzitter = Morten Jensen
| trainer =  Jacob Friis
| competitie = Superligaen
| pattern_la1=|pattern_b1=_nikechallenge3g|pattern_ra1=|
  leftarm1=008000|body1=008000|rightarm1=008000|shorts1=FFFFFF|pattern_so1 =_gijon1819a| socks1=008000|
  pattern_la2=|pattern_b2=_nikechallenge3w|pattern_ra2=|
  leftarm2=FFFFFF|body2=FFFFFF|rightarm2=FFFFFF|shorts2=008000|socks2=FFFFFF| |pattern_b3= _partizan1819t
|body3= 000000
|pattern_la3= _partizan1819t
|leftarm3= 000000
|pattern_ra3= _partizan1819t
|rightarm3= 000000
|shorts3= 000000
|socks3= 000000
}}
Viborg FF is een Deense voetbalclub uit Viborg. De in 1896 opgerichte club speelt de wedstrijden in de Energi Viborg Arena. De traditionele kleuren zijn groen-wit.

Geschiedenis
Deze club werd opgericht op 1 april 1896 en werd in 1924 regionaal kampioen van de JBU (Jutlandse voetbalbond). In 1927 was VFF medeoprichter van de huidige Deense competitie, die bestond de eerste twee seizoenen uit poules waarvan de winnaars elkaar in een finalewedstrijd bekampten. Viborg zat in een groep met Fremad Amager, Horsens fS en KB Kopenhagen. Ze wonnen één wedstrijd en verloren twee keer. Het volgende seizoen nam Viborg FF niet deel aan de hoogste klasse. In 1959 promoveerde de voetbalclub weer van de provinciale reeksen naar de nationale reeksen (4de klasse) en kon daar blijven op enkele seizoenen na. Het was tot 1981 wachten vooraleer Viborg FF een wederoptreden maakte in de hoogste klasse, met een 16de plaats werd de club opnieuw naar de tweede klasse verwezen.

In 1990 keerde Viborg weer terug en werd 14de en laatste. Ook het volgende optreden in 1993/94 werd met een laatste plaats afgesloten, toen namen er tien clubs aan de competitie deel. In het seizoen 1995/96 kon de club voor het eerst standhouden in de hoogste klasse met een achtste plaats, het volgende seizoen degradeerde Viborg echter weer. Sinds de terugkeer in 1998/99 kon de club zich vestigen als een vaste waarde. In 2000 werd het hoogtepunt bereikt, na meer dan honderd jaar wachten won de club zijn eerste trofee: de nationale beker. In de finale tegen AaB werd met 1-0 gewonnen. De enige treffer kwam in de negende minuut op naam van aanvaller Hans Eklund.

Erelijst
Beker van Denemarken
 2000
Kampioen 2e klasse
 1980, 1998, 2013, 2015, 2021

Eindklasseringen

|}

In 1991 werd de Superligaen geintroduceerd. De 1. division werd vanaf dat jaar het 2e niveau en de 2. division het 3e niveau.  In de seizoenen 1991/92 t/m 1994/95 werd een herfst (h)- en een voorjaarscompetitie (v) gespeeld, waarbij in de herfst al werd gepromoveerd en gedegradeerd.

{| class="wikitable" style="line-height: 1.0; text-align: center;"
|-
! Seizoen
! width=5%|№
! width=5%|Clubs !! Divisie !! Duels !! Winst !! Gelijk !! Verlies !! Doelsaldo !! Punten !!  
|-
| 1995–1996 || 8 || 12 || Superligaen || 33 || 9 || 11 || 13 || 48–67 || 38 || 2.693
|-
| 1996–1997 || bgcolor="#FA8072"|11 || 12 || Superligaen || 33 || 6 || 11 || 16 || 31–58 || 29 || 2.744
|-
| 1997–1998 || bgcolor="#00FF00"|1 || 16 || 1. division || 30 || 20 || 7 || 3 || 72–29 || 67 || ???
|-
| 1998–1999 || 8 || 12 || Superligaen || 33 || 13 || 5 || 15 || 61–59 || 44 || 2.543
|-
| 1999–2000 || 4 || 12 || Superligaen || 33 || 15 || 7 || 11 || 56–50 || 52 || 2.797
|-
| 2000–2001 || 6 || 12 || Superligaen || 33 || 13 || 7 || 13 || 52–42 || 46 || 2.514
|-
| 2001–2002 || 8 || 12 || Superligaen || 33 || 10 || 11 || 12 || 46–45 || 41 || 2.381
|-
| 2002–2003 || 8 || 12 || Superligaen || 33 || 11 || 10 || 12 || 58–55 || 43 || 4.100
|-
| 2003–2004 || 7 || 12 || Superligaen || 33 || 11 || 9 || 13 || 47–44 || 42 || 4.512
|-
| 2004–2005 || 7 || 12 || Superligaen || 33 || 13 || 9 || 11 || 43–45 || 48 || 5.152
|-
| 2005–2006 || 4 || 12 || Superligaen || 33 || 15 || 9 || 9 || 62–43 || 54 || 5.141
|-
| 2006–2007 || 9 || 12 || Superligaen || 33 || 8 || 5 || 20 || 34–64 || 29 || 4.427
|-
| 2007–2008 || bgcolor="#FA8072"|11 || 12 || Superligaen || 33 || 5 || 5 || 23 || 29–68 || 20 || 4.417
|-
| 2008–2009 || 4 || 16 || 1. division || 30 || 17 || 3 || 10 || 59–40 || 54 || 2.583
|-
| 2009–2010 || 7 || 16 || 1. division || 30 || 10 || 14 || 6 || 30–26 || 44 || 2.107
|-
| 2010–2011 || 11 || 16 || 1. division || 30 || 9 || 6 || 15 || 37–43 || 33 || 2.297
|-
| 2011–2012 || 4 || 14 || 1. division || 26 || 10 || 10 || 6 || 45–34 || 40 ||2.661
|-
| 2012–2013 || bgcolor="#00FF00"|1 || 12 || 1. division || 33 || 17 || 11 || 5 || 60–30 || 62 ||2.800
|-
| 2013–2014 || bgcolor="#FA8072"|12 || 12 || Superligaen || 33 || 6 || 10 || 17 || 38–63 || 28 || 5.616
|-
| 2014–2015 || bgcolor="#00FF00"|1|| 12 || 1. division || 33 || 17 || 14 || 2 || 47–20 || 65 || 3.279
|-
| 2015–2016 || 8 || 12 || Superligaen || 33 || 11 || 7 || 15 || 34–42 || 40 || 4.603
|-
|2016-2017
|13
|14
|Superligaen
|33
|8
|9
|15
|35-47
|33
|
|-
|2017-2018
|4
|12
|1. division
|33
|15
|9
|9
|58-42
|54
|
|-
|2018-2019
|2
|12
|1. division
|33
|17
|9
|7
|61-37
|60
|
|-
|2019-2020
|2
|12
|1. division
|33
|17
|8
|8
|66-44
|59
|
|-
|2020-2021
|1
|12
|1. division
|32
|23
|7
|2
|71-24
|76
|
|-
|2021-2022
|7
|12
|Superligaen
|32
|10
|14
|8
|45-43
|44
|
|-
|2022-2023
|
|12
|Superligaen
|
|
|
|
|
|
|
|}

Viborg FF in Europa

 #R = #ronde, T/U = Thuis/Uit, W = Wedstrijd, PUC = punten UEFA coëfficiënten .

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt Viborg FF

Bekende (oud-)spelers

  Daniel Alexandersson
  John Alvbåge
  Alexander Juel Andersen
  Zoltán Balog
  Morten Bisgaard
  David Boysen
  Jeppe Curth
  Henrik Dalsgaard
  Thomas Dalgaard
  Hans Eklund
  Emil Frederiksen
  Alhaji Gero
  Rúrik Gíslason
  Donny Gorter
  Michael Gravgaard
  Mike Grella
  Tommi Grönlund
  Jay-Roy Grot
  Jesper Håkansson
  Martin Hansen
  Petri Helin
  Steffen Højer
  Elson Hooi
  Mads Hvilsom
  Aki Hyryläinen
  Alexander Jakobsen
  Søren Jensen
  Timmi Johansen
  Ingvar Jónsson
  Kellian van der Kaap
  Jakob Kjeldbjerg
  Lars Kramer
  Clint Leemans
  Lukas Lerager
  Justin Lonwijk
  Súni Olsen
  Arkadiusz Onyszko
  Christopher Poulsen
  David Rasmussen
  Andrei Sidorenkov
  Aleksandar Stankov
  Antonio Stankov
  Erik Sviatchenko
  Casper Tengstedt
  Bernard Tchoutang
  Jeroen Veldmate
  Sammy Youssouf

Internationals
De navolgende voetballers kwamen als speler van Viborg FF uit voor een vertegenwoordigend Europees A-elftal. Tot op heden is Imants Bleidelis degene met de meeste interlands achter zijn naam. Hij kwam als speler van Viborg FF in totaal 22 keer uit voor het Letse nationale elftal.

Trainers

Externe link
 Officiële website

Deense voetbalclub
Sport in Viborg